Ganda ima više značenja:
 Ganda (narod)
 Ganda
 Ganda, Bergamo
 Ganda, Bolzano